Colles castelleres: Colla Castellera universitària Xoriguers de la UdG
 Gastronomia: Gin Xoriguer, la ginebra elaborada a Menorca.
 Zoologia:
Xoriguer (ocell):
 Xoriguer comú (Falco tinnunculus), el xoriguer més freqüent al nostre país.
 Xoriguer petit (Falco naumanni)
 Xoriguer cama-roig (Falco vespertinus)
 Xoriguer (peix), peix de l'ordre dels Dactylopteriformes.